Алекса́ндр Дени́сов: 
 Денисов, Александр Евгеньевич (1946—2017) — московский исследователь-бонист, подполковник запаса.
 
 
 Денисов, Александр Сергеевич (род. 1949) — доктор наук, профессор.